citroenstamgastje
 quasistamgastje
 vaal stamgastje
 wit stamgastje